New Yorker bezeichnet:

 einen Bewohner der US-amerikanischen Stadt New York City
 The New Yorker, ein von Harold Ross gegründetes US-amerikanisches Magazin (seit 1925)
 New Yorker (Unternehmen), ein deutsches Bekleidungsunternehmen aus Braunschweig
 Chrysler New Yorker, ein US-amerikanisches PKW-Modell (1939–1996)
 New Yorker (Tanzfigur), eine Tanzfigur in Rumba und Cha Cha Cha

Siehe auch:
 New Yorker Geschichten (Film)
 New Yorker Geschichten (Buch)
 New Yorker Philharmoniker 
 New Yorker Staats-Zeitung, auch "New Yorker Staatszeitung und Herold"